Миша Йонас Эманюэл Латухихин (; ) — нидерландский волейболист, олимпийский чемпион 1996 года и чемпион Европы 1997 года. В сборной Нидерландов на протяжении нескольких сезонов был вторым связующим, в основном выходя на замену знаменитому Петеру Бланже (на Олимпийских играх 1996 года в Атланте сыграл всего в двух матчах).

Был в заявке и на Олимпийских играх 2000 года, где голландцы заняли 5-е место, но на площадку не выходил.

После окончания карьеры стал тренером.

Волейболисты Нидерландов
Олимпийские чемпионы от Нидерландов
Олимпийские чемпионы по волейболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы Европы по волейболу